Сарос 129 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 80 затемнень. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 3 жовтня 1103 року і досягла кільцеподібних затемнень 6 травня 1464 року. Гібридне затемнення було в цій серії лише одне — 29 березня 1987 року. Стадія повних затемнень триває від 8 квітня 2005 до 26 липня 2185 року. Серія закінчиться частковим затемненням 21 лютого 2528 року. Найдовша тривалість повного затемнення буде 3 хвилини 43 секунди 25 червня 2131 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 129 на сайті НАСА

Сарос